Copa FMF 2021 (Maranhão) - voetbalbekertoernooi in de Braziliaans deelstaat Maranhão
 Copa FMF 2021 (Mato Grosso) - voetbalbekertoernooi in de Braziliaans deelstaat Mato Grosso